
Molekulska formula -{C28H40N2O5}- se može odnositi na:

 Umespiron
 Galopamil